Gouvernement Abela peut désigner ces gouvernements maltais :

Gouvernement Abela  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Abela  depuis le .